Lissel ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Lissel (* 1965), deutscher Fotograf und bildender Künstler
 Karin Lissel (* 1987),  schwedische Fußballspielerin